Pac-Man
 Pac-Man (serial animowany)
 Pac-Man i upiorne przygody
 Pac-Man: The Movie
 Ms. Pac-Man